Soaw peut désigner :
 Soaw, la commune du Burkina Faso
 Soaw, le département du Burkina Faso.